Daniel Fawcett Tiemann – politico statunitense
 Ferdinand Tiemann – chimico tedesco
 Otto Tiemann – generale tedesco